Compañia General del Ruido, grup de rock industrial de Barcelona
 Catálogo General del Romancero, obra de referència sobre el romanç espanyol editada per Diego Catalán Menéndez Pidal
 Comunitat General de Regants, corporació de dret públic que administra el regadiu d'una concessió d'aigua